Peter Schlack ist der Name folgender Personen:

*Peter Schlack (Politiker) (1875–1957), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
Peter Schlack (Dichter) (* 1943), deutscher Mundartdichter und Illustrator